Flucht nach vorn steht für:

 Flucht nach vorn (1983), deutscher Spielfilm von Heidi Genée
 Rosa Roth – Flucht nach vorn, deutscher Fernsehfilm von Carlo Rola (2005) 
 Flucht nach vorn, werk von Peter Gabriel (Autor)
 Flucht nach vorn, Debütalbum der Punkrock Band Rogers (Band)